Ле-Рош-де-Кондріє́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ізер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 420 км на південний схід від Парижа, 35 км на південь від Ліона, 85 км на захід від Гренобля.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 843 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1928,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ле-Рош-де-Кондріє на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ле-Рош-де-Кондріє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ізер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ізер